Plantas - seres vivos do reino Plantae 
Planta (geometria descritiva) - desenho esquemático de uma construção, em arquitetura
Planta do pé - parte inferior do pé
Planta (teoria de controle)

Desambiguação